10-й чемпионат Африки по волейболу среди мужчин прошёл с 13 по 21 октября 1995 году в Тунисе (Тунис) с участием 6 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 5-й раз в своей истории выиграла сборная Туниса.

Команды-участницы 
Алжир, Египет, Камерун, Кения, Марокко, Тунис.

Система проведения чемпионата 
6 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого была определена итоговая  расстановка мест.

Результаты 

 13 октября
Тунис — Кения 3:0 (15:4, 15:7, 15:4).
 14 октября
Египет — Алжир 3:1 (12:15, 15:9, 15:11, 15:10); Марокко — Камерун 3:2 (6:15, 15:13, 11:15, 17:16, 19:17).
 15 октября
Тунис — Марокко 3:1 (11:15, 15:8, 15:6, 15:6).
 16 октября
 Египет — Кения 3:0 (15:9, 15:8, 15:6); Алжир — Камерун 3:0 (15:11, 15:11, 15:6).
 17 октября
 Тунис — Египет 3:0 (15:5, 17:16, 15:13).
 18 октября
 Алжир — Марокко 3:1 (15:10, 16:17, 15:5, 15:3); Камерун — Кения 3:0 (15:3, 15:12, 17:16).
 20 октября
 Алжир — Кения 3:0 (15:6, 15:5, 15:2); Египет — Марокко 3:1 (15:10, 16:17, 15:5, 15:3); Тунис — Камерун 3:0.
 21 октября
 Марокко — Кения 3:0 (отказ Кении); Египет — Камерун 3:1; Тунис — Алжир 3:1 (15:6, 13:15, 15:13, 15:3).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Тунис: Нуреддин Хфайед, Атеф Лукиль, Мохамед Багдади, Риад Гандри, Тарак Ауни, Гази Гидара, Гази Кубаа, Файсал Бен Амара, Риад Хедили, Халед Белайд, Хишам Бен Ромдан, Мохамед Али Бен Шейх. Тренер — Фатхи Мкауар.

  Египет.

  Алжир.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 

Чемпионаты Африки по волейболу среди мужчин
1995 год в волейболе